Eugene Starikov (1988) – calciatore statunitense 
 Nikolai Starikov (1970) – scrittore e politico russo
 Sergej Starikov (1958) –  allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio sovietico naturalizzato russo